Печеняды () — село и одноимённая община в районе Пьештяни Трнавского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1113 года.

География 
Село расположено в южной части края, при автодороге . Абсолютная высота — 162 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 8,57 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения селa составляла 511 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Трнавский край
Населённые пункты Словакии
Пьештяни (район)